

Antiquité romaine 
 L'annone désigne l'approvisionnement en grains de la ville de Rome, ainsi que le service public chargé de gérer cet approvisionnement et de distribuer le blé, service dirigé  par le préfet de l'annone.
 L'annone est un impôt en nature versé par les provinciaux pour contribuer à l'approvisionnement de la cité ou à l'entretien de l'armée.
 L'annone, ou annona en latin, est l'une des personnifications allégoriques que l'on trouve au dos des monnaies impériales romaines Annona / Annone.

Toponymie 
 Annone di Brianza, commune italienne de la province de Lecco dans la région Lombardie en Italie ;
 Annone Veneto, commune italienne de la ville métropolitaine de Venise dans la région Vénétie en Italie ;
 Le lac Annone (lago di Annone) est situé près de la commune d'Annone di Brianza en Italie.

Arboriculture 
 Les annones ou anones sont les arbres tropicaux du genre Annona. Leurs fruits sont parfois également appelés annones, particulièrement celui d‘Annona cherimola.